Milan Jurík (né le  à Zvolen en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre. Son frère Lukáš Jurík est également joueur de hockey sur glace.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || HKm Zvolen || Extraliga 
|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HKm Zvolen || Extraliga  || 5 || 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || Raiders de Prince Albert || WHL  || 59|| 5|| 8|| 13|| 16|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Team Slovakia U20 || Extraliga || 34|| 3|| 4|| 7|| 10|| || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2008-2009 || HKm Zvolen || Extraliga  || 41|| 2|| 1|| 3|| 8|| 12|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| HC 07 Detva || 1.liga || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| rowspan='2' |2009-2010 || HKm Zvolen || Extraliga || 31|| 4|| 6|| 10|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| HC 07 Detva || 1.liga || 14|| 8|| 6|| 14|| 2|| || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2010-2011 || HKm Zvolen || Extraliga || 23|| 0|| 4|| 4|| 10|| 7|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| HC 07 Detva || 1.liga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2011-2012|| HKm Zvolen || Extraliga  
|| 55|| 2|| 10|| 12|| 30|| 8|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2012-2013|| HKm Zvolen || Extraliga 
|| 56|| 10|| 7|| 17|| 22|| 17|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2013-2014|| HKm Zvolen || Extraliga 
|| 56 || 3 || 13 || 16 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015|| Scorpions de Mulhouse|| Division 1 || 23||9 ||12 || 21|| 16||3 ||0 || 1|| 1|| 6
|-
| 2015-2016|| Scorpions de Mulhouse|| Division 1 || 26 || 15 || 14 || 29 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017|| Scorpions de Mulhouse|| Division 1 || 24 || 7 || 12 || 19 || 22 || 8 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2017-2018|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus|| 44 ||18 || 16 || 34 || 34 || 6 || 2 || 1 || 3 || 8 
|-
| 2018-2019|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 44 || 18 || 16 || 34 || 34 || 5  || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 33 || 11 || 15 || 26 || 35 || 7 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2020-2021 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 16 || 4 || 2 || 6 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 44 || 9 || 15 || 24 || 8 || 6  || 6 || 3 || 9 || 0

Références

Naissance en février 1988
Naissance à Zvolen
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Attaquant de hockey sur glace